Kami es un centro minero que se ubica en la provincia de Ayopaya, en el noroeste del departamento de Cochabamba, en Bolivia.

Historia 
Hasta fines de la década de los año 1960 estaba presente la Corporación Minera de Bolivia, dependiente del Estado Nacional, empresa que explotaba en esta zona. Desde entonces, este centro minero es explotado por agrupaciones de cooperativistas.
Estos antecedentes indican de por qué Kami es como es. La carretera de ingreso se encuentra en pésimas condiciones, por lo que en tiempo de lluvia se tarda en llegar a este lugar alrededor 10 horas y más. No se distingue una organización urbana, al contrario, la ubicación de las casas son al azar, generalmente al borde del camino principal de ingreso y salida. Casas de paredes de adobe y tapial, con techos de paja o calamina. 

En 2013 existe una mayor organización aunque la disposición de las casas no ha cambiado mucho.
Los dos edificios más grandes son el Hospital María Auxiliadora, dependendiente del estado, y la Unidad Educativa Simón Bolívar, que está a cargo de un grupo de religiosos católicos.

Localización y accesos
Para llegar a esta población, desde la ciudad capital, se necesitan 5 horas aproximadamente (dependiendo de la temporada); el servicio es realizado por propietarios individuales de buses, los mismos que realizan los viajes todos los días.

El punto de salida y lugar de venta de pasajes, está ubicada en la población de Quillacollo, a una cuadra hacia el norte de la plaza principal.

El primer tramo del viaje, se realiza por la carretera asfaltada Cochabamba-Oruro. Aproximadamente a 70 km, existe un desvío, la misma que coincide con la población de Pongo; a partir de este punto, la carretera es de tierra y una de su principal característica es que es muy angosta, para el tipo de movilidades que transitan por ella.

El paisaje que se observa, invita a la contemplación y a la admiración de la grandeza de la cordillera andina; es un camino muy sinuoso y el viajero tiene la impresión de estar viajando entre las nubes; a pesar de lo rudimentario de este tramo, salta a la vista la majestuosidad creada por el contraste de la altura a la que se viaja, con la profundidad natural, tallada durante miles de años, por infinidad de pequeños riachuelos.

Después de unas tres horas de viaje, es costumbre tomarse un descanso en Villa Pereira, población asentada en una hondonada, rica en acuíferos y turba. Otras poblaciones intermedias son Lip'ichi y El Abra.

Clima
Kami está a una altitud de entre 3.600 y 4.500 msnm. En consecuencia el clima es bastante frío, que en invierno llega a -15 °C. El frío es fuerte entre las horas de la noche, el amanecer y atardecer. Se puede advertir dos climas predominantes: el frío seco (abril-octubre) y el frío húmedo (diciembre-marzo).

Economía local
La base económica en este territorio, por las características geográficas de muchas serranías y pendientes, acompañado del frío y la altura, se caracteriza por la producción agrícola y pecuaria. Se produce papa, oca, cebada en las laderas más altas; mientras que en las partes bajas, a las riberas de los ríos profundos se producen trigo, maíz y frutas. Las comunidades originarias viven de esta producción, complementando con la crianza de ganados, ovejas, llamas y otros menores que son de gran ayuda para la supervivencia de los pobladores.

Kami como tal es conocido por la explotación minera, aquí se extraen minerales como wolframio y estaño, aunque hay datos que existan otros minerales en proporciones menores, tales como: plata, oro y antimonio.

Geografía 
La característica geográfica más clara es que es bastante accidentado, Kami mismo está asentada en un lugar de terreno inestable que año tras año va cediendo toda la base del piso y esto es otra razón de que las casas se construyan con calaminas que son acomodados año tras año. La construcción de la Unidad Educativa de Fe y Alegría me llamó mucha atención, por la forma de construcción, cuenta con paredes de estructura de fierros, planchas metálicas las paredes, techo también de calamina. Según me explicaron es para restar el peso de la casa. El mismo tinglado principal de la Unidad Educativa es de plástico.

Pasando este pueblo central del Kami, se continua por la carretera de tierra por una ladera abrupta, hacia el oeste, que en realidad es un precipicio inmenso, pues con un movimiento falso se corre el peligro de caer a más de 500 metros de profundidad. Aquí se encuentra el primer socavón llamado "Bolivar", alrededor unas casuchas mucho más pequeñas y condiciones todavía peores que la del pueblo central. Aquí guardan sus herramientas al salir de la mina. Luego se continua la bajada en forma de zetas cerradas a la última población llamada "Patiño", aquí también viven los mineros. Se encuentra al pie del precipicio, que también corre el riesgo de alguno movimiento de tierra o piedras, que fácilmente pueden cruzar por medio de las casas pequeñas hacia el río.

El horario de trabajo de los mineros no es fijo, trabajan a la hora que bien les conviene, se guían por extraer por lo menos un quintal de mineral al mes. Las condiciones de trabajo son pésimas, no cuenta con un hospital digno, que pueda atender cualquier accidente o enfermedad grave, los socavones son tan angostas que se tiene que ingresar a gatas como el topo, el diámetro es de la medida de una persona echada. Así tienen que recorrer por debajo de la montaña hasta el lugar indicado; en algunos lugares se tiene que bajar en unas improvisados cajones sujetos por cuerdas manuales.

A puro jalón tienen que extraer el mineral desde el fondo de la mina hasta cierta parte y luego en carretilla hasta la parte exterior de la mina. Una de las enfermedades frecuentes que en Bolivia se conoce es el "mal de mina", un especie de tuberculosis que destruye completamente los pulmones del minero. De manera que los hombres mueren bastante temprano (35-40 años), y quedan las mujeres viudas con varios hijos. Es cuando las mujeres están obligadas a trabajar como "palliris" (pican y rascan los minerales de desmontes de tierra), a mano, con martillo y combo pican las piedras para separar el poco mineral que son desechados por los mineros.

Situación de la minería
En la década de los 80, cuando cayeron los precios de los minerales (1.3 dólares la libra del estaño), muchos de los pobladores mineros migraron hacia el interior del país, a las ciudades y al Chapare. A principios del 2008 el precio de la libra del estaño trepó a 8,47 $US . por esta razón empezaron a llegar muchas familias para trabajar en la mina. Los propios mineros cuentan que mensualmente lograr adquirir como salario entre 3.000 a 5.000 Bs. que equivale a 405 a 675 $US. mensuales.

Si bien la adquisición monetaria se elevó, sin embargo, las condiciones de trabajo y la seguridad social no ha mejorado, continúa siendo manual, como lo fue hace décadas atrás.

No existe participación directa del Estado Nacional, ni del municipio de Independencia, concretamente los trabajadores parecen estar abandonados a su suerte.

La situación minera en Bolivia ha cambiado, desde su época de crisis, ahora muchas minas están bajo la modalidad de Cooperativas, que en muchos casos son patrocinadas por empresarios privados, es decir, detrás de las denominadas cooperativas están los dueños de las minas que salen ganando en todo, y a los trabajadores se los paga un porcentaje mínimo. En los últimos años hubo un espíritu de nacionalización de parte del gobierno, pero ahí salieron al frente los cooperativistas y los empresarios mineros privados a detener la política nacionalizadora del gobierno de Evo Morales. Si esta mina Kami pasara a manos de COMIBOL entonces habría un horario de trabajo, ya no seria como ahora libre, asimismo, las condiciones laborales tendrían mejorar, habría más maquinaria, asimismo los beneficios sociales, como lo fue en la época de oro de la minería en Bolivia.

Véase también 
 Minas de Potosí

Minas de estaño
Kami
Departamento de Cochabamba